

Germania 
 Hamm – città della Renania Settentrionale-Vestfalia
 Hamm – comune della Renania-Palatinato
 Hamm am Rhein – comune della Renania-Palatinato
 Hamm (Sieg) – comune della Renania-Palatinato
 Hamm – quartiere della città di Düsseldorf (Renania Settentrionale-Vestfalia)

Lussemburgo 
 Hamm – quartiere di Lussemburgo

Aziende 

 Hamm (azienda) – produttore di rulli stradali.